Râmnicelu kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Râmnicelu (Brăila)
 Râmnicelu (Buzău)